La cigogne est  un oiseau échassier migrateur appartenant au genre Ciconia et à la famille des Ciconiidés.

Son nom grec, Pelargos, vient de pelos ("pâle", "gris" qui a donné aussi "Palombe") et argos ("blanc"), d'où "oiseau noir et blanc". Du grec Pelargos dérive  "Pelargonium" et, en arabe Belarej qui signifie "cigogne"

Cigogne peut aussi désigner :
 La Cigogne, sous-marin de la Marine nationale française ayant servi de 1906 à 1919.
 Château de la Cigogne dans le département de la Vienne.
 Effet cigogne
 Fort Cigogne, un fort situé sur l'Île Cigogne dans l'archipel des Glénan, au sud du Finistère en Bretagne.
 Escadrille des Cigognes, célèbre unité aéronautique de l'armée française
 Jean Cigogne (plus souvent appelé Johannes Ciconia) fut un, ou deux, compositeur(s) des  et  siècles.
 La Cigogne, dessin d'Albrecht Dürer.
 .